Caedicus ist der Name zweier Gestalten der römischen Mythologie:

 Caedicus (Krieger des Mezentius), tötete den Alcathous
 Caedicus (Gastfreund des Romulus)

sowie der Familienname von
 Marcus Caedicius Iucundus, antiker römischer Goldschmied